Сарбей Віталій Григорович (1928—1999) — український історик, історіограф, джерелознавець
 Сарбей Олег Георгійович (1933) — український фізик,